Il singolare del torneo di tennis Generali Ladies Linz 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrice Mary Pierce che ha battuto in finale Sandrine Testud 7-6(2), 6-1.

Teste di serie 

 Mary Pierce (campionessa)
 Barbara Schett (secondo turno)
 Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Amélie Mauresmo (semifinali)

 Sandrine Testud (finale)
 Anna Kurnikova (secondo turno)
 Elena Lichovceva (primo turno)
 Anke Huber (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Generali Ladies Linz 1999